Palm Springs er navnet på flere steder i USA:
 Palm Springs, Californien
 Palm Springs, Florida

 film
 Palm Springs (film) - amerikansk romantisk science fiction-komediefilm af Max Barbakow